Новобейсугское сельское поселение — муниципальное образование в Выселковском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Новобейсугский сельский округ.

Административный центр  и единственный населённый пункт — станица Новобейсугская.

Население

Примечания 

Сельские поселения Выселковского района